Laserpitium meifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Étienne Pierre Ventenat och Dc. Laserpitium meifolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
meifolium